Ligue nationale de hockey féminin ou LNHF (en anglais,  ou NWHL) peut faire référence à :
Ligue nationale de hockey féminin, ligue de hockey sur glace féminin en activité de 1999 à 2007  ;
Ligue nationale de hockey féminin, ligue professionnelle de hockey sur glace féminin en activité depuis 2015.